Wonderful Wonderful – brano musicale popolare di Sherman Edwards e Ben Raleigh del 1957
Wonderful Wonderful – album di Johnny Mathis del 1957
Wonderful Wonderful – album dei The Killers del 2017